

Сезон 1996/97

Сезон 1997/98

Сезон 1998/99

Сезон 1999/2000

Сезон 2000/01

Сезон 2001/02

Сезон 2002/03

Сезон 2003/04

Сезон 2004/05

Сезон 2005/06

Сезон 2006/07

Сезон 2007/08

Сезон 2008/09

Сезон 2009/10

Сезон 2010/11

Сезон 2011/12

Сезон 2012/13

Сезон 2013/14

Сезон 2014/15

Сезон 2015/16 

ПФК Литекс (Ловеч)